Latina of Latino kunnen verwijzen naar:
 wat te maken heeft met Latijns-Amerika
 Latino's of hispanics, de bevolking van de Verenigde Staten die uit Latijns-Amerika afkomstig is
 Latina (tijdschrift), een Amerikaans maandblad uitgegeven voor latina vrouwen
 Lingua latina of Latijn
 Latina (geslacht), een geslacht van vliesvleugeligen

En ook:
 Copa Latina, een voetbalcompetitie tussen de landskampioenen van Frankrijk, Portugal, Italië en Spanje
 La Latina (metrostation), een metrostation in de wijk La Latina in Madrid
 Missa Latina, een mis gecomponeerd door Roberto Sierra
 Patrologia Latina, een collectie geschriften van de kerkvaders en andere kerkelijke schrijvers die tussen 1844 en 1855 werd gepubliceerd door Jacques-Paul Migne
 Porta Latina, een stadspoort in de Aureliaanse Muur in Rome
 Vetus Latina, de verzamelnaam voor Latijnse Bijbelvertalingen die ontstaan zijn voordat de Vulgaat de standaardbijbel werd voor de Westerse christenen
 Via Latina, een weg uit de Romeinse Oudheid

Plaatsen 
 Baia e Latina, een gemeente in de Italiaanse regio Campanië
 Cisterna di Latina, een gemeente in de Italiaanse regio Lazio
 Latina (Madrid), een district in de Spaanse stad Madrid
 Latina (provincie), een provincie in de Italiaanse regio Lazio 
 Latina (stad), een stad in de Italiaanse regio Lazio
 SSD Latina Calcio 1932, een Italiaanse voetbalclub uit Latina
 Villa Latina, een gemeente in de Italiaanse regio Lazio

Zie ook 
 Latin (doorverwijspagina)